Frank Dixon (lacrossespeler) (1878-1965), Canadees lacrossespeler
 Frank Dixon (politicus) (1892-1965), Amerikaans politicus